Огаревичский сельсовет — административная единица на территории Ганцевичского района Брестской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Огаревичи.

Состав 
В состав сельсовета входят 2 агрогородка и 8 деревень:

См. также 
 Ганцевичский район

Примечания

Ссылки 
 Ганцевичский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Ганцевичского района